
Termin -{AET}- ima više značenja.

 alfa-Etiltriptamin, psihoaktivni lek
 AET (kompanija), globalni brodski prevoznik